Майское () — посёлок,
Халтуринский сельский совет,
Карловский район,
Полтавская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1988 году .

Географическое положение 
Посёлок Майское находится на расстоянии в 1 км от села Дондасовка.

История 
 1988 — село ликвидировано .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области